Obkircher ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Obkircher (1819–1881), badischer Jurist und Politiker
 Josef Obkircher (1783–1854), badischer Jurist und Politiker
 Natalie Obkircher (* 1971), italienische Rennrodlerin
 Rudolf Obkircher (1859–1916), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags